Llista dels 474 municipis del departament francès dels Alts Pirineus a data de 2013.

 
Alts Pirineus